Geens ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Geens (1931–2002), belgischer Politiker
 Jelle Geens (* 1993), belgischer Triathlet
 Koen Geens (* 1958), belgischer  Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer für Gesellschaftsrecht an der Katholieke Universiteit Leuven

Siehe auch:

 Gens (Begriffsklärung)